As Eliminatórias para o  Campeonato Africano das Nações de 1962 foi uma competição de futebol na qual definiu as 2 seleções que participariam do Campeonato Africano das Nações de 1962, juntamente com a Etiópia, anfitriã, e a República Árabe Unida, atual campeã. Iniciada em 8 de abril de 1961 e finalizada em 10 de dezembro do mesmo ano, as eliminatórias foram disputadas por 6 seleções.

Seleções classificadas

Primeira fase 

Com o placar agregado de 2 – 2 após as duas partidas, a Nigéria avançou para a segunda fase após um sorteio realizado em 27 de setembro.

Com um placar agregado de 1 – 1 após as duas partidas, um sorteio decidiria o vencedor conforme estipula o regulamento, porém Quênia e Uganda sentiram que a disputa deveria ser decidida em campo. A CAF aceitou o pedido para a realização de um jogo desempate.

A Tunísia avançou para a segunda fase após a desistência de Marrocos, com ambos os jogos oficialmente concedidos como 2 – 0 à seleção tunisiana.

Segunda fase 
Um novo sorteio foi realizado para definir quais dos três vencedores se qualificariam diretamente. A Uganda prevaleceu, deixando Nigéria e Tunísia jogarem entre si pela segunda vaga.

A Nigéria saiu de campo em protesto ao gol de Chérif, aos 65'. Recebendo uma vitória por 2 – 0, a Tunísia se classificou com um placar agregado de 3 – 2.

Ligações externas 
 

Campeonato Africano das Nações
1961 no futebol